Вальтер Зіверс (1902—1982) — німецький офіцер, оберст вермахту.
 Вільгельм Зіверс (1860—1921) — німецький географ-країнознавець, професор географії.
 Вольфрам Зіверс (1905—1948) — німецький політик та вчений. Один із керівників расової політики Третього Рейху, генеральний секретар Аненербе, оберфюрер СС.
 Едуард Зіверс (1850—1932) — німецький філолог-германіст.
 Якоб фон Зіверс

Див. також 
 Сіверс

німецькі прізвища